Hofanlage bezeichnet:
 einen Gutshof
 einen Komplex aus Gebäuden um eine oder mehrere freie Fläche(n)

Siehe auch: